Pertot – cognome italiano
 Aristides Pertot – ex calciatore italiano